Ambohimalaza – comune del distretto di Ambovombe, Madagascar
 Ambohimalaza – comune del distretto di Sambava, Madagascar